Јевдокија Алексејевна ( рођена 17. фебруара 1650, умрла 10. марта 1712) је била руска принцеза, најстарија ћерка руског цара Алексеја I и Марије Милославскаје.

Биографија 
Јевдокија Алексејевна је рођена у Москви и име је добила по баби Јевдокији Стрешневој, као и по рано преминулој тетки. Већи део живота је провела са својим сестрама у царским дворима. У деветнаестој години умрла јој је мајка, а отац се жени са Наталијом Наришкином, од које је Јевдокија била старија 18 месеци и коју никад није прихватила као маћеху. У престојећој борби за престо који се десио између струје Милолавски и Наришкин она наводно није учествовала, због чега није била у немилости свог полубрата Петра Великог. Остатак живота је провела у зиднима Новодевичног манастира где је и умрла 1712. у 62. години. Њен гробни иконостас, који укључује и њену икону, чува се у збирци Историјског музеја.

Породично стабло

Референце

Литература

Спољашње везе 

  ЭСБЕ/Евдокия Алексеевна

Рођени 1650.
Умрли 1712.
Руси
Руско племство
Романови